Lost River peut faire référence à :

Toponyme

Canada 
 Lost River, village situé au Québec.

États-Unis 
 Lost River, une rivière de Californie
 Lost River, une ville de l'Idaho
 Lost River Range, un chaînon des montagnes Rocheuses situé dans l'Idaho

Cinéma 
 Lost River, un film américain réalisé par Ryan Gosling en 2014